Khaos Legions — восьмой студийный альбом мелодик-дэт-метал-группы Arch Enemy, выпущен в мае 2011 года на лейбле Century Media Records.

Khaos Legions был записан на студии Sweet Spot, на юге Швеции вместе со звукорежиссёром Рикардом Бенгтссоном (он продюсировал альбом Arch Enemy 2005 года Doomsday Machine). Барабанщик группы Даниэль Эрландссон в интервью по поводу записи альбома сказал:

Обложка 
Обложка альбома, выполнена художником Brent Elliott White. По словам Ангелы Госсов, его вдохновляла картина французского художника Эжена Делакруа — Свобода, ведущая народ.

Клипы 
На песни из этого альбома — «Yesterday Is Dead And Gone», «Under Black Flags We March», «Bloodstained Cross» и «Cruelty Without Beauty» были сняты видеоклипы.

Список композиций

Даты выхода альбома 
 Швеция: 25 мая 2011
 Германия, Австрия, Швейцария, Норвегия: 27 мая 2011
 Великобритания, Франция, Греция, Дания, Португалия, страны Бенилюкс: 30 мая 2011
 Испания, Италия: 31 мая 2011
 Финляндия, Венгрия: 1 июня 2011
 Австралия, Новая Зеландия: 3 июня 2011
 Северная Америка: 7 июня 2011

Участники записи 
 Ангела Госсов — вокал
 Майкл Эмотт — соло-гитара
 Кристофер Эмотт — ритм-гитара
 Шарли Д’Анджело — бас-гитара
 Даниэль Эрландссон — ударные
 Пер Виберг — клавишные

Производство
 Arch Enemy, Рикард Бенгтссон — продюсирование
 Рикард Бенгтссон — запись
 Брент Эллиот Уайт — артворк/буклет

Чарты

Примечания

Ссылки 
 сайт альбома
 Тексты песен альбома

Альбомы Arch Enemy
Альбомы Century Media Records